Роже́ Пьянтони́ (; 26 декабря 1931, Этен, Франция — 26 мая 2018) — французский футболист. Играл нападающим в сборной Франции с 1952 по 1961 годы.

Биография 
Пьянтони провёл свою юность в городе Ла-Мурьер (коммуна Пьенн в департаменте Мёрт и Мозель), играя за местный клуб «Пьенн» вместе с Таде Сизовски.

Кандидатура Роже Пьянтони в своё время была рассмотрена, принята как наилучшая и включена в состав сборной для международных соревнований. Во время матча Франция — Болгария Пьянтони сломал ногу, что сильно повредило его спортивной карьере.

Спортивная карьера 
Выступал за клубы «Нанси», «Реймс». За сборную Франции провел 37 матчей, забил 18 голов. Был одним из лучших форвардов в 50-60-е года.

 1950-57 :  ФК «Нанси»
 1957-64 :  ФК «Реймс»
 1964-66 :  ФК «Ницца»

Достижения 
 Обладатель Кубка Франции 1958
 Финалист Кубка чемпионов 1959
 Чемпион Франции 1958, 1960, 1962
 Лучший бомбардир чемпионата Франции 1951, 1961
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1958

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания 

 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Нанси»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Реймс»